Saxicavella är ett släkte av musslor som beskrevs av P. Fischer 1878. Saxicavella ingår i familjen Hiatellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Musslor
Saxicavella